Comando de Aviación de Ejército (Argentina), comando del Ejército Argentino.
 Comando de Aviación de Ejército (Chile), nombre antiguo de la Brigada de Aviación del Ejército de Chile.